Sant'Alipio, commemorato il 16 maggio
 Sant'Alipio lo stilita, anacoreta commemorato il 26 novembre
 Sant'Alipio di Tagaste, vescovo commemorato il 15 agosto